Kabinett Rocard kann zwei Regierungen Frankreichs unter Premierminister Michel Rocard bezeichnen:
 Kabinett Rocard I, im Amt vom 10. Mai bis zum 22. Juni 1988
 Kabinett Rocard II, im Amt vom 29. Juni 1988 bis zum 16. Mai 1991